Plaats in Indonesië
 Sambungrejo (Grabag), een plaats in het bestuurlijke gebied Magelang in de provincie Midden-Java
 Sambungrejo (Modo), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java
 Sambungrejo (Sukodono), een plaats in het bestuurlijke gebied Sidoarjo in de provincie Oost-Java